Гутыря — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гутыря, Виктор Степанович (1910—1983) — советский нефтехимик, академик АН Азербайджанской ССР.
 Гутыря, Вячеслав Владимирович (род. 1960) — краматорский художник и скульптор.